

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Buckeye –  città della Contea di Maricopa, Arizona
 Buckeye –  città della Contea di Hardin, Iowa
 Buckeye – township della Contea di Gladwin, Michigan
 Buckeye – comunità non incorporata della Contea di Matagorda, Texas

Altro 
 Buckeye – razza di pollo
 North American T-2 Buckeye – aereo da addestramento statunitense